

Турниры

Личные

Командные

Эло (топ-10)

Новые гроссмейстеры

Трансфер

Умерли 
 Юрчиньская, Анна (4 мая 1926 — 19 октября 2009)

 
2009
Все хронологические списки